{{Компания
| название = ООО «Евроторг»
| логотип = Logo evroopt.jpg
| изображение = Office evrotorg.jpg
| тип = Общество с ограниченной ответственностью
| основана = 1993
| расположение = , Минск
| ключевые фигуры = Андрей Владимирович Зубков  (генеральный директор)
| отрасль = Розничная торговля
| продукция = Пищевые и бытовые товары
| оборот = {{немаркированный список|5,827млрдруб.(2021)|5,175млрдруб.(2020)}}
| чистая прибыль = {{немаркированный список|105млнруб.(2021)|44млнруб.(2020)}}
| активы = {{немаркированный список|2,694млрдруб.(2021)|2,689млрдруб.(2020)}}
| число сотрудников = 

«Евроторг» — белорусская частная сеть продовольственных магазинов под названием «Евроопт». По состоянию на конец 2019 — крупнейшая в стране по числу продовольственных магазинов торговая сеть (около 1000).

Компания основана в 1993 году; в 1997 году был открыт торговый комплекс «Евроопт» в Минске (улица Казинца, 52А).

В июне 2012 года компания приобрела Международный резервный банк с уставным фондом 22,7 млрд белорусских руб. ($2,7 млн).

В 2015 году ЗАО «Доброном» передала часть своих магазинов в субаренду ООО «Евроторг».

Примечания 

Торговые сети Белоруссии